«Grazing in the Grass» — инструментальная композиция, написанная Филимоном Хоу и впервые записанная южноафриканским трубачом Хью Масекелой. Выпущенная синглом в Соединённых Штатах в 1968 году она добралась до вершины хит-парада Billboard Hot 100, впоследствии став 18-й самой успешной песней года. Песня также добралась до 15-й позиции хит-парада Adult Contemporary. Масекела включил песню в свои альбомы  (2001),  (2004) и  (2006).

Запись Маскелы данной песни была введена в Зал славы премии «Грэмми» в 2018 году.

Вокальная версия песни, записанная группой , со словами, написанными участником группы Гарри Эльстоном, стала хитом в США в 1969 году. Песня была перепета многими другими музыкантами.

Примечания 

Синглы 1969 года
Песни 1969 года
Синглы 2004 года
Песни о каннабисе
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Инструментальные песни 1960-х годов
Дебютные синглы
Песни 1968 года
Синглы RCA Victor
Синглы Hollywood Records